Sezon 2015/16 Regionalligi – 8. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowało w nich łącznie 91 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 2015/16 występowało 18 drużyn.

Tabela  

 Źródło:
 VfL Wolfsburg II przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.
 TSV Schilksee i BV Cloppenburg spadły do Oberligi 2016/17.
 Goslarer SC 08 spadł do Landesligi 2016/17 (nie otrzymał licencji na grę w Oberlidze 2016/17 i w następnym sezonie będzie występował w Landeslidze Braunschweig - szósty poziom rozgrywek).

Nordost (Północny Wschód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nordost w sezonie 2015/16 występowało 18 drużyn.

 * Po zakończeniu rozgrywek sezonu 2014/15 1. FC Union Berlin II (10 miejsce) zrezygnował z gry w Regionallidze w sezonie 2015/16 (drużyna została rozwiązana), dzięki czemu o wolne miejsce w Regionallidze rozegrano baraże, w których zagrały drużyny z 3. miejsc obu grup Oberligi Nordost.

Tabela 

 Źródło:
 FSV Zwickau wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.
 FSV Optik Rathenow i VfB Germania Halberstadt spadły do Oberligi 2016/17.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 2015/16 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 Sportfreunde Lotte wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.
 FC Wegberg-Beeck, FC Kray, TuS Erndtebrück i SSVg Velbert spadły do Oberligi 2016/17.

Südwest (Południowy Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 2015/16 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 SV Waldhof Mannheim i SV 07 Elversberg przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 2016/17.
 Saar 05 Saarbrücken, SpVgg Neckarelz, SV Spielberg, SC Freiburg II i Bahlinger SC spadły do Oberligi 2016/17.

Bayern (Bawaria)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Bayern w sezonie 2015/16 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 SSV Jahn Regensburg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.
 Viktoria Aschaffenburg przegrała swoje mecze barażowe i spadła do Bayernligi 2016/17.
 FC Augsburg II wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.
 TSV 1896 Rain i FC Amberg spadły do Oberligi 2016/17.

Baraż o awans do 3. Ligi

VfL Wolfsburg II-SSV Jahn Regensburg 

 VfL Wolfsburg II przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.
 SSV Jahn Regensburg wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.

SV 07 Elversberg-FSV Zwickau 

 SV 07 Elversberg przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.
 FSV Zwickau wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.

Sportfreunde Lotte-SV Waldhof Mannheim 

 Sportfreunde Lotte wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2016/17.
 SV Waldhof Mannheim przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.

Baraż o pozostanie w Regionallidze

SpVgg Bayern Hof-Viktoria Aschaffenburg 

 Viktoria Aschaffenburg przegrała mecze barażowe i zagra w 2. rundzie (finałowej) baraży o pozostanie w Regionallidze 2016/17.
 SpVgg Bayern Hof wygrał mecze barażowe i awansował do Regionalligi 2016/17.

TSV 1860 Rosenheim-FC Augsburg II 

 FC Augsburg II wygrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2016/17.
 TSV 1860 Rosenheim przegrał mecze barażowe i zagra w 2. rundzie (finałowej) baraży o awans do Regionalligi 2016/17.

TSV 1860 Rosenheim-Viktoria Aschaffenburg 

 Viktoria Aschaffenburg przegrała mecze barażowe i spadła do Bayernligi 2016/17.
 TSV 1860 Rosenheim wygrał mecze barażowe i awansował do Regionalligi 2016/17.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2015/16
 2. Bundesliga 2015/16
 3. Liga 2015/16
 Oberliga 2015/16

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Regionalliga